Кратер Гемма-Фризий () — древний большой и глубокий ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь нидерландского математика, врача, картографа, философа, гравера, мастера астрономических инструментов Гемма Фризиуса (1508—1555); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Нуньес на западе; кратер Пуассон на северо-западе, кратер Гудакр примыкающий к северо-северо-восточной части кратера Гемма-Фризий, кратер Загут на востоке-северо-востоке, кратер Рабби Леви на востоке, кратеры Бух и Бюшинг на юго-востоке, кратер Мавролик на юге, а также кратеры Фернель и Штефлер на юго-западе. На северо-западе от кратера находится море Облаков. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 88,5 км, глубина 5,16 км.

За время своего существования кратер значительно разрушен, вал кратера перекрыт множеством кратеров различного размера, особенно сильно разрушены северная и западная части вала. Вместе с сателлитными кратерами Гемма-Фризий D, Гемма-Фризий G, Гемма-Фризий H (см. ниже) и кратером Гудакр, кратер Гемма-Фризий напоминает след кошачей лапы. Юго-восточная часть внутреннего склона разрушена и обрушившиеся породы достигают трети диаметра кратера. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1400 м, объем кратера составляет приблизительно 7200 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, за исключением юго-восточной части, имеется центральный пик с возвышением 600 мнесколько смещенный к северо-западу от центра чаши.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Гемма-Фризий M включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Сателлитные кратеры Гемма-Фризий Ea, Гемма-Фризий Eb, Гемма-Фризий K включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).
 Образование сателлитного кратера Гемма-Фризий A относится к донектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Кратер Гемма-Фризий на карте LAC-113 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны